Dajia steht für:

Dajia (Fluss) (大甲溪), einen Fluss auf Taiwan
Dajia (Taichung) (大甲區), einen Bezirk der Stadt Taichung in der Republik China auf Taiwan
Dajia (Liping) (大稼乡), eine Gemeinde im Kreis Liping in der chinesischen Proving Guizhou